Neidlinger Tal steht für:

 Neidlinger Tal (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg
 Neidlinger Tal (Tal), Tal der Lindach bei Neidlingen im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg